Robert von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* Robert von der Goltz (Politiker) (1811–1855), deutscher Richter, Offizier und Politiker
 Robert von der Goltz (Diplomat) (1817–1869), deutscher Diplomat